Bienebek im Kreis Rendsburg-Eckernförde bezeichnet folgendes:

 Bienebek (Gewässer), Nebenfluss der Schlei in Thumby
 Gut Bienebek, Gut in Thumby, Sitz der Herzogin zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg